Martin Stone, catcheur britannique ;
Martin Stone, acteur britannique ;
Martin Stone, guitariste ;
 Martin Stone, cofondateur de l'équipe Carlin Motorsport.